Serie A i fotboll 1951/1952 vanns av Juventus FC.

Tabell

Kvalspel 
Efter beslutat att minska Serie A från 20 till 18 lag från säsongen 1952/1953, garanterades bara de 16 bästa en plats kommande säsong, och bara vinnaren av Serie B garanterades direkt uppflyttning. Sista platsen avgjordes då laget på 17:e plats i Serie A spelade playoff-match mot 2:an i Serie B.

De tre sist placerade lagen i Serie A flyttades ner. Men då Lucchese och Triestina delade på 17:e platsen, fick dessa lag spela dubbelmöte om en playoff-plats..

Första mötet i Bergamo
 Andra mötet i Milano

Lucchese åkte ur och Triestina kvalificerade sig för playoff-möte med Brescia, tvåan i Serie B.
   
Match i Valdagno

Triestina kvar i Serie A.  Lucchese, Padova och Legnano åkte ur medan Roma, vinnaren av Serie B, gick upp.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1951 i Italien
1952 i Italien
Fotbollssäsongen 1951/1952
1951/1952